S, s (эс) — 19-я буква базового латинского алфавита. В большинстве языков произносится как с, реже - как з; в некоторых языках может произноситься как ш, не произноситься и т. д.

До начала XIX века существовала альтернативная форма этой буквы — ſ, называвшаяся «длинная s» или «срединная s» и употреблявшаяся в начале и середине слова (при наборе текста готическим шрифтом использование «длинной s» является обязательным и сегодня). Иногда «длинная s» выглядела как маленький знак интеграла (который от неё и произошёл). Современная форма s (называвшаяся «короткая s» или «конечная s») употреблялась только в конце слов. От этого различия отказались, поскольку ſ была похожа на f. Лигатура ſs (или ſz) стала буквой ß в немецком языке.

Происходит от греческой буквы сигма (Σ).

Значения 
 В МФА обозначает глухой альвеолярный сибилянт.
 В географии и синоптике S означает юг (, ).
 В информатике:
 Существует язык программирования S.
  — тег HTML для перечёркнутого текста.
 В приложениях Windows Ctrl-S обычно сохраняет файл. В Mac OS то же делает Command-S.
 В MS DOS и Windows при выводе на консоль Ctrl-S означает «пауза», Ctrl-Q — «конец паузы».
 В UNIX Ctrl-S обычно означает поиск по контексту ().
 Как первая буква почтового кода S означает Саскачеван () в Канаде и Шеффилд () в Англии.
 В фотографии некоторые камеры используют S для обозначения режима, в котором фотограф выставляет выдержку, а камера автоматически определяет диафрагму. Этот режим называется .
 В англоязычных календарях S означает субботу () и воскресенье (), а также сентябрь (). Иногда воскресенье обозначается через U, чтобы не спутать с субботой.
 В некоторых странах оценка S обозначает удовлетворительно ().
 В экономике S означает предложение () и резервы ().
 В финансах S — код акций Sprint Nextel Corporation.
 В науке:
 В международных обозначениях системы СИ S означает сименс (, , ), единицу электрической проводимости, а s — секунду (, , ).
 В математике:
  означает седенион.
 Sn — симметрическая группа n-го порядка.
 Буквой S часто обозначают площадь ().
 Буквой S часто обозначают сумму (). Отсюда и знак интеграла, произошедший от «длинного s».
 В физике:
 Буквой s () иногда обозначают расстояние (путь), положение или смещение.
 Буквой S обозначают энтропию.
 Буквой S обозначают действие.
 Буквой S или s обозначают спин.
 Буквой s или S (от  — резкий) обозначают квантовое состояние с нулевым орбитальным моментом импульса или частицы, находящиеся в таком состоянии, например, s-электроны.
 В ультрацентрифугировании буквой S обозначают сведберг (, ) — единицу отношения скорости оседания к ускорению на центрифугах. 1 сведберг = 10−13 секунды.
 В биохимии S обозначает аминокислоту серин.
 В химии S () обозначает серу.
 В музыке служит для сокращенного обозначения многих слов, как то:  (напр., s. ponticello, D. C. al S. или M. S.). В старинных сочинениях, напр. в X веке у Хукбальда, S. служило для обозначения полутона (). S. S. обозначает «senza sordini», S. t. — «senza tempo». Также буква S обозначает субдоминанту.
 От латинской буквы S происходит символ доллара $.

См. также 
 Список латинских букв

Ссылки